Как правило — без правил! — мини-альбом российского рок-музыканта, телеведущего и пародиста Александра Пушного, который вышел на лейбле Navigator Records в 2017 году.

Об альбоме 
Презентация песен с мини-альбома состоялась в московском клубе Yotaspace 16 марта 2017 года.

Список композиций

Участники записи 
 Александр Пушной — лидер,- ритм и акустические гитары, основной вокал, все инструменты на треках 2-3, автор песен
 Александр Мельник — бас-гитара;
 Александр Муренко — ударные;
 Дмитрий Поэта — клавишные, бэк-вокал;
 Михаил Жучков — соло-гитара на треке 5;
 Кирилл Папакуль и  Виктория Айзентир -  основной вокал на треке 6

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Александра Пушного
 Страница на сайте лейбла Navigator Records
 Рецензия на сайте Intermedia

Альбомы хеви-метала
Альбомы русского рока
Поп-рок-альбомы
Альбомы России
Альбомы Navigator Records
Альбомы Александра Пушного